Мегс () — распространенное англоязычное имя собственное, которое встречается в виде фамилий и топонимов:

 Мегс — город в штате Джорджия, США
 Маунт-Мегс — невключённая территория в штате Алабама, США